Ricardo Alarcón, calciatore argentino
Ricardo Alarcón de Quesada, politico cubano